El nombre Jenocles puede referirse a:
Jenocles:  autor griego y actor trágico del siglo V a. C.
Pintor de Jenocles: pintor ático de vasos del estilo de figuras negras del siglo VI a. C.
Jenocles (alfarero): alfarero ático de mediados del siglo VI a. C.